Stephansdorf ist ehemaliger deutscher Ortsname:
 Szczepanów (Środa Śląska), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen, mit Schloss Ober-Stephansdorf
 Szczepków, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen 
 Radzikowice, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Apátistvánfalva, Ungarn
 Štepanja vas, Ljubljana
 Štefanová (Istvánkirályfalva), Bratislavský kraj, Westslowakei